Volksvergadering, vorm van directe democratie waarbij de burgers van wijken een belangrijke rol spelen in een democratie. 
Volksvergaderingen (Rome), opgedeeld in: 
Comitia
Contio
Concilia